

Persone
 Anna Maria Enriques Agnoletti (1907-1944) – partigiana italiana
 Enzo Enriques Agnoletti (1909-1986) – partigiano e politico italiano, fratello della partigiana Anna Maria
 Federico Enriques (1941) – editore e politico italiano
 Federigo Enriques (1871-1946) – matematico, storico della scienza e filosofo italiano
 Gianfranco Enriques, o anche Franco Enriquez (1927-1980) – regista teatrale, d'opera e televisivo italiano
 Giovanni Enriques (1905-1990) – dirigente d'azienda e editore italiano.
 Lorenzo Enriques (1939) – fisico e editore italiano.
 Paolo Enriques (1878-1932) – zoologo italiano

Altro
 20197 Enriques – asteroide della fascia principale
 Liceo scientifico statale Federigo Enriques – liceo di Livorno